Berlenz ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Berlenz (1805–1879), fränkischer Kaufmann und Politiker
 Wilhelm Berlenz (1834–1888), fränkischer Kaufmann und Politiker